Лычки:
 Лы́чки — русская игра, жеребий. Играющие в неё, мужчины и женщины, хватаются за концы согнутого вдвое пучка лык и если двое ухватятся за одно лыко, то целуются.
 Лычки — просторечное название нашивок из галуна (тесьмы, басона) применяемого на погонах военнослужащих в Союзе ССР и России.